Toxic Crusaders é um jogo eletrônic lançado para Sega Mega Drive, que foi baseado na série de animação Toxic Avenger. Com características de Super heróis que combatem a poluição.

Ver também
Lista de jogos para Sega Mega Drive

Jogos para Mega Drive